Osoby o tym nazwisku:
 Benedetta Carlini – katolicka mistyczka i lesbijska zakonnica
 Lauren Carlini – amerykańska siatkarka

Miejsca:
 Stacja Carlini – argentyńska stacja antarktyczna położona na Wyspie Króla Jerzego.